Partij Vrij Almelo
Polyvinylalcohol
Polyvinylacetaat 
Plan van Aanpak, een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie
Platform Vliegoverlast Amsterdam
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De Proefvliegafdeling van de KNIL, zie Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger
De NYSE-beursnotering van Penn Virginia Corporation
PVA TePla, een Duitse beursgenoteerde onderneming
 De IATA-code van het vliegveld van het Colombiaanse eiland Providencia